Budynek Zakładu Astrofizyki PAN w Toruniu – zabytkowa kamienica, w której znajduje się Zakład Astrofizyki CAMK PAN w Toruniu.

Lokalizacja 
Kamienica znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ulicy Rabiańskiej 8, w sąsiedztwie Żywego Muzeum Piernika oraz Muzeum Diecezjalnego.

Historia 
Kamienica pochodzi z końca XIV wieku. W XVIII wieku została ona przebudowana na spichlerz. W 1866 roku budynek ponownie zaadaptowano na cele mieszkalne. Kamienica figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków (nr 95).

W latach 70. XX wieku budynek odrestaurowano i urządzono w nim siedzibę Zakładu Astrofizyki CAMK PAN.

Galeria

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Architektura gotycka w Toruniu
Zabytkowe kamienice w Toruniu